Rybtschynzi (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Rybtschynzi (Chmilnyk), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Chmilnyk
 Rybtschynzi (Skwyra), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Skwyra